Компоновка (от  «складывать, строить, сочинять») — расположение, структуризация отдельных частей в целостном объекте.

Компоновка также может означать:
 Компоновка (программирование) — сборка исполнимого модуля из одного или нескольких объектных модулей.
 Компоновка легкового автомобиля — общая схема расположения главных агрегатов на раме легкового автомобиля.
 Компоновка летательного аппарата — совокупность проектных работ по обоснованию формы ЛА и взаимного расположения его агрегатов, систем и узлов.
 Компоновка танков — размещение вооружения, экипажа, моторно-трансмиссионной установки, элементов броневой и специальной защиты, ходовой части, систем и вспомогательного оборудования танка.